Ласло Ковач ():
 Ласло Ковач (1933—2007) — угорсько-американський кінооператор.
 Ласло Ковач (1939) — угорський державний і політичний діяч, дипломат.
 Ласло Ковач (1947) — угорський телепродюсер.
 Ласло Ковач (1951—2017) — угорський футболіст.